Englisch steht für:
 englische Sprache, weitest verbreitete westgermanische Sprache
 Anglistik als Studienfach
 Spielvariante des Tischtennis, siehe Tischtennis (Freizeitsport) #Englisch

englisch bezieht sich auf:
 England, größter Landesteil im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland
 umgangssprachlich verfälschend: Vereinigtes Königreich
 englische Eröffnung im Schachspiel
 Dauer und Art, ein Steak in der Pfanne zu braten, siehe Steak #Zubereitung
 umgangssprachlich eine sexuelle Praktik, siehe Sexualpraktik #„englisch“
 in anderer, veralteter Bedeutung auf das Substantiv „Engel“, so in englischer Gruß

Englisch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Englisch-Popparich (1850–1914), österreichischer Feldzeugmeister
 Andreas Englisch (* 1963), deutscher Journalist
 Berthold Englisch (1851–1897), österreichischer Schachspieler
 Brigitte Englisch (* 1964), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Eugen Englisch (1869–1905), deutscher Photochemiker
 Joachim Englisch (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler
 Josef Englisch (1835–1915), österreichischer Urologe und Chirurg
 Laurentius Ulrich Englisch (* 1939), deutscher Franziskaner, Priester und Künstler
 Lucie Englisch (1902–1965), österreichische Schauspielerin
 Paul Englisch (1887–1935), deutscher Literaturwissenschaftler
 Peter Englisch (* 1962), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 English, Englich, England (Begriffsklärung)